Шмаровка может означать:
 Шмаровка (Тамбовская область) — село в России.
 Шмаровка (Харьковская губерния) — село на Украине, ныне Хмаровка.

См. также 
 Чмаровка
 Хмаровка